Silk Degrees é um álbum de Boz Scaggs, lançado em 1976.

Faixas

Álbuns de 1976